Regió d'Ayacucho, antic departament i actual regió del Perú 
 Ayacucho (ciutat)
 Batalla d'Ayacucho, batalla de la guerra d'independència del Perú lliurada el 9 de desembre de 1824 
 Quítxua d'Ayacucho, dialecte del quítxua meridional
 Ayacucho (estació de metro)
 Arquebisbat d'Ayacucho